Nei pressi di Ypres furono combattute cinque grandi battaglie della prima guerra mondiale:
 la prima battaglia di Ypres – dal 21 ottobre al 22 novembre 1914
 la seconda battaglia di Ypres – dal 22 aprile al 25 maggio 1915
 la terza battaglia di Ypres, o  battaglia di Passchendaele – dal 31 luglio al 6 novembre 1917
 la quarta battaglia di Ypres, nota anche come  battaglia del Lys o  operazione Georgette – dal 7 al 29 aprile 1918
 la quinta battaglia di Ypres, anche detta battaglia dei crinali delle Fiandre – dal 28 settembre al 2 ottobre 1918